Tadeusz Stefan Dębski (1886–1941) – pułkownik intendent Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych, szef 5 Okręgowego Szefostwa Intendentury
 Tadeusz Dębski (ur. 1950) – polski artysta malarz, rzeźbiarz, tancerz i kreator tanga argentyńskiego w Polsce. Animator i organizator kultury

Przypisy